TGB est un sigle pouvant signifier :
 Tarbes Gespe Bigorre, club de basket-ball féminin français situé à Tarbes (Hautes-Pyrénées) qui évolue en LFB et en Euroligue ;
 Très grande bibliothèque, l'un des noms de la bibliothèque François-Mitterrand ;
 Très Grand Bus, un système de transports en commun géré par l'entreprise publique RTM à Marseille ;
 Taiwan Golden Bee, un fabricant taïwanais de scooters et véhicules tout-terrain.
 Télévision Générale Brestoise, Association d'éducation populaire localisée sur Brest (Finistère). La structure propose des ateliers pour découvrir les métiers de l'audiovisuel et le traitement journalistique.